Les scorpènes (du latin scorpaena, poisson-scorpion) sont :
 Les poissons du genre scorpaena qui inclus notamment les deux familles ci-dessous
 la famille des scorpaenidae dont les principaux représentants sont les rascasses, les poissons-scorpions ;
 l'ordre des scorpaeniformes dont les représentants les plus connus sont les poisson-pierre.
 une classe de sous-marin : Classe Scorpène

Poisson